Пищевик:

Ойконим 
 Пищевик — украинское село в Новоазовском районе Донецкой области.

Спорт 
«Пищевик» — название добровольного спортивного общества в СССР, а также название целого ряда входившего в него спортивных команд (клубов), в частности, футбольных:
 «Пищевик» (Москва).
 «Пищевик» (Ленинград).
 «Пищевик» (Минск).
 «Пищевик» (Бельцы).

Также
 «Пищевик — Мясокомбинат им. Микояна» — футбольный клуб из Москвы.
 «Пищевики» — футбольный клуб из Москвы, имеющий отношение к истории футбольного клуба «Спартак» (Москва).

Также прежние названия футбольных клубов:
 «Балтика» (Калининград).
 «Волгарь» (Астрахань).
 «Тигина» (Бендеры).
 «Черноморец» (Одесса).
 «Тилигул-Тирас» (Тирасполь).

Название стадионов:
 «Пищевик» — стадион в Волгограде.
 «Пищевик» — прежнее название стадиона «Автомобилист» в Москве.
 Центральный стадион «Пищевик» — название стадиона «Черноморец» в Одессе в 1945—1957 годах.
 «Пищевик» — название стадиона «Строитель» в Тобольске в 1947—1957 годах.
 «Пищевик» — одно из прежних названий стадиона «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Культура 
 Пищевик — парк в Орске.

См. также 
 «Союз пищевиков» — Потребительский кооператив

Примечания